Соревнования в прыжке в высоту у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Амстердаме прошли 9 и 10 июля 2016 года на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом Европы в прыжке в высоту являлся Богдан Бондаренко из Украины, пропускавший этот турнир.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 2,25 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах 9 июля 2016 года. В сектор вышли 23 участника.

Финал 
Основные соревнования в прыжке в высоту у мужчин прошли 10 июля 2016 года. Лидер сезона и действующий чемпион мира в помещении итальянец Джанмарко Тамбери оправдал статус фаворита и впервые в карьере выиграл чемпионат Европы. Он единственный из всех участников взял высоту 2,32 м. Для бронзовых призёров турнира, 33-летнего немца Айке Оннена и 25-летнего Криса Бейкера из Великобритании эта медаль стала первым крупным успехом на международном уровне.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки